Чемпионат Аргентины по футболу 2012/2013 — это 84-й сезон в высшем дивизионе аргентинского футбола. Он начался 3 августа 2012 и завершился 29 июня 2013 года. В чемпионате принимали участие 20 команд — 18 участников предыдущего сезона, победитель и 2-я команда Примеры Б Насьональ «Ривер Плейт» и «Кильмес».

Он состоял из двух частей: первая, разыгранная во второй половине 2012 года, носила название «Инисиаль 2012», а вторая, разыгранная в первой половине 2013 года — «Финаль 2013». Победителем Инисиаля стал «Велес Сарсфилд», а победителем Финаля — «Ньюэллс Олд Бойз». Обе команды встретились в Суперфинале, где разыграли титул суперчемпиона. Победителем этого матча стал «Велес Сарсфилд».

«Индепендьенте» впервые в истории выбыл в Примеру Б Насьональ. Другими выбывшими командами стали «Сан-Мартин» (Сан-Хуан) и «Унион».

Изменения в формате 
Победители Инисиаля и Финаля встречались в дополнительном матче после окончания сезона, чтобы определить суперчемпиона. Формат каждого из полугодичных турниров по сравнению с предыдущими сезонами не изменился.

Также в этом сезоне изменился способ определения выбывших команд. Теперь, в отличие от предыдущих сезоном, в Примеру Б Насьональ напрямую выбывали не две, а три команды, а плей-офф за выход в Примеру проводиться перестал.

Формат 
В чемпионате приняли участие 20 команд. По его итогам были определены победители двух полугодичных турниров — Инисиаля 2012 и Финаля 2013. В конце сезона оба победителя разыграли между собой звание суперчемпиона. Последние три команды в таблице вылета по итогам сезона покинули первый дивизион.

Команды

Смены тренеров 

 Предсезонные изменения
 1. Исполнял обязанности главного тренера.
 Инисиаль
 2.  Марсело Вивас исполнял обязанности главного тренера в 6-м туре.
 3.  Карлос Майор исполнял обязанности главного тренера в 14-м и 15-м турах.
 4.  Виктор Боттанис исполнял обязанности главного тренера в 17-м и 18-м турах.
 5.  Даниэль Ольдра исполнял обязанности главного тренера в 17-м туре.
 6.  Густаво Сапата исполнял обязанности главного тренера в 18-м туре.
 Финаль
 7.  Фабиан де Сараскета исполнял обязанности главного тренера в 4-м и 5-м турах.
 8.  Марсело Вивас исполнял обязанности главного тренера в 6-м туре.
 9. Исполнял обязанности, но позже был повышен до главного тренера.
 10.  Мартин Цукарелли исполнял обязанности главного тренера в 8-м и 9-м турах.

Инисиаль 
Инисиаль был первым турниром в сезоне. Он начался 3 августа 2012 и завершился 13 февраля 2013 года

Турнирная таблица 

Источник: Posiciones de Primera División Torneo Inicial 2012/2013
Правила классификации: 1 − количество очков; 2 − разница забитых и пропущенных мячей; 3 − количество забитых мячей; 4 − количество очков в матчах между командами; 5 − количество забитых мячей в матчах между командами.
Эти правила не относятся к определению чемпиона − в случае равенства очков между двумя или более командами в конце турнира будет проведён дополнительный матч на нейтральном стадионе.

 Условные цветовые обозначения:

Лучшие бомбардиры

Финаль

Турнирная таблица 

Источник: Posiciones de Primera División Torneo Final 2012/2013
Правила классификации: 1 − количество очков; 2 − разница забитых и пропущенных мячей; 3 − количество забитых мячей; 4 − количество очков в матчах между командами; 5 − количество забитых мячей в матчах между командами.
Эти правила не относятся к определению чемпиона − в случае равенства очков между двумя или более командами в конце турнира будет проведён дополнительный матч на нейтральном стадионе.

 Условные цветовые обозначения:

Лучшие бомбардиры

Суперфинал 
Суперфинал 2012/2013 был сыгран 29 июня 2013 года между «Велес Сарсфилдом», победителем Инисиаля 2012, и «Ньюэллс Олд Бойз», победителем Финаля 2013, на нейтральном поле стадиона «Мальвинас Архентинас» в Мендосе. Суперчемпионом стал «Велес Сарсфилд», одержавший победу со счётом 1-0.

 Себастьян Соса («Велес Сарсфилд») отбил пенальти от Игнасио Скокко («Ньюэллс Олд Бойз») на 30-й минуте.
 Как суперчемпион Аргентины 2012/2013 «Велес Сарсфилд» квалифицировался в Суперкубок Аргентины 2013, Южноамериканский кубок 2013 и Кубок Либертадорес 2014.

Таблица вылета 
Таблица вылета (или таблица среднего количества очков) показывает среднее количество очков, набранных командами за последние 3 сезона, за матч (каждый сезон состоит из 2 частей — Инисиаля и Финаля).

Источник: «Promedios de Primera División Torneo Inicial 2012/2013»

Квалификация в южноамериканские кубки

Кубок Либертадорес 2013 
Квалификация в Кубок Либертадорес 2013 была вручена победителям Клаусуры 2011/2012 и Инисиаля 2012/2013. Третье место было вручено лучшей аргентинской команде в Южноамериканском кубке 2012. Ещё два места были доступны для команд, которые наберут наибольшее количество очков в турнирах 2012 года. Таблица, показывающая суммарное количество очков команд в 2012 году, представлена ниже.

1 «Арсенал» и «Велес Сарсфилд» квалифицировались в Кубок Либертадорес 2013 как победители Клаусуры 2011/12 и Инисиаля 2012/13, соответственно.2 «Тигре» квалифицировался в Кубок Либертадорес 2013 как лучшая аргентинская команда в Южноамериканском кубке 2012.

Южноамериканский кубок 2013 
Квалификация в Южноамериканский кубок 2013 была вручена победителям чемпионата Аргентины 2012/2013 и 5-ти лучшим командам, не вышедшим в финал (если она не квалифицировалась во второй этап Кубка Либертадорес 2013 или вылетела из турнира), следуя общей таблице Инисиаля и Финаля 2012/2013.

Эта общая таблица также может быть использована для определения мест в Кубке Либертадорес 2014.

Источник: Posiciones de Primera División Torneo Inicial 2012/2013.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 2012/13 на Soccerway
 Официальный регламент
 Чемпионат Аргентины 2012/13 на Football-Lineups

2012/2013
Аргентина